Морг-е сахар ( — світанковий птах, ранкова пташка, соловей) — іранський тасніф, написаний Мортезою Нейдавоудом і Мохаммадом-Такі Бахаром на початку 20 століття під впливом Іранської конституційної революції.

Бахар написав вірш, перебуваючи у в'язниці. Вперше записано в 1927 Іраноддоле Хелен або Тадж Есфахані. Молук Заррабі також відзначається як один з найперших співаків, що записав цей тасніф. 

Його зміст стосується політичних і соціальних питань. Пізніше його виконували численні іранські співаки, включаючи таких: Камар-ол-Молук Вазірі, Мухаммед Реза Шаджарян, Лейла Форухар, Хомаюн Шаджарян, Фархад Меград Шакіла, Мохсен Намджу,  Реза Садегі та Хенгаме Ахаван.

Тансіф набув особливої популярності, оскільки пісню на біс наприкінці кожного свого концерту виконував маестро Мухаммед Реза Шаджарян.

Науковці та дослідники широко розглядають його як "Неофіційний національний гімн свободи Ірану".

У культурі
Тасніф став музичною темою для Персії у грі Civilization V

Слова пісні

Примітки

Зовнішні посилання 
 Великий Маестро Шаджарян, Тасніф: Морг-е Сахар 
 Civilization V OST | Darius Peace Theme | Morghe Sahar

Джерела
 ENCYCLOPÆDIA IRANICA 
 Текст пісні 

Музика Ірану